Draschwitz bezeichnet:

 Draschwitz (Elsteraue), Ortsteil der Gemeinde Elsteraue in Sachsen-Anhalt
 Draschwitz (Grimma), Ortsteil  der Stadt Grimma in Sachsen
 Draschwitz (Adelsgeschlecht), ein sächsisches Adelsgeschlecht

Draschwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard von Draschwitz († 1565), Domherr in Naumburg und Meißen
 Nicolaus Draschwitz, sächsischer Amtshauptmann